Рагнвальд Глупый () — король Швеции, правивший приблизительно в 1125-1130 гг. Родители неизвестны, по одним данным он был сыном Улофа Нэсконунга (швед. Olof Näskonung), по другим являлся сыном Инге I Старшего.

Биография 
Рагнвальд Глупый родился в 1100 г. После смерти Инге II Младшего в 1125 г. Швеции началась междоусобная война, в том году, согласно Королевской хронике Вестгётланда (швед. Västgötalagens kungalängd), Рагнвальд становится королём. По традиции новый король должен был совершить «Эриксгату» (швед. Eriksgata) — объезд подвластных ему земель. В результате его признали в Эстергётланде, однако при посещении Вестергётланда в 1130 г. Рагнвальд совершил глупость, не взяв символически в заложники представителей знати местных гётов. В результате король был убит, а гёты избрали своим королём датского принца Магнуса Сильного (швед. Magnus den starke). О данном событии упоминает Саксон Грамматик, не называя имени шведского короля. Власть свеев над гётами была восстановлена лишь через несколько десятилетий Сверкером Старшим (швед. Sverker den äldre).

Ссылки 
 Рагнвальд Глупый
 Три вестъётские хроники

Короли Швеции
Правители Европы XII века
Монархи, убитые в XII веке